Carlos Marques puede hacer referencia a:

Carlos Marques, futbolista portugués.
Carlos Marques, futbolista argentino.
Carlos Marques, político portugués.